Friesacher Vorstadt ist der Name folgender Siedlungen in Österreich:
 Friesacher Vorstadt (Sankt Veit an der Glan), im Gemeindegebiet von Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Friesacher Vorstadt (Murau), im Gemeindegebiet von Murau, Steiermark